Estisch, taal met et als ISO-taalcode
Egypte (land) in Afrika, met ET als landcode voor voertuigen
Zie ook: Lijst van landcodes voor voertuigen
Ethiopië, land in Afrika met ET als ISO-landcode
.et, het achtervoegsel van domeinen in Ethiopië
Ethiopian Airlines, luchtvaartmaatschappij met ET als IATA-code
E.T. the Extra-Terrestrial, een Amerikaanse film uit 1982
 Ethylgroep
 ET-waarde, een maat voor velgen
Erfgoedthesaurus, een begrippenkader voor erfgoed
 "Electronic Ticketing", zoals het OV-chipkaartsysteem
Essentiële tremor, een vorm van kinetische tremor

Computerspellen 

Wolfenstein: Enemy Territory, van Splash Damage, spelend in de Tweede Wereldoorlog
Enemy Territory: Quake Wars, van Splash Damage, een sciencefictionspel

Zie ook 
E.T. (doorverwijspagina)